Ciernie peut désigner en Pologne :
 Ciernie, village de la gmina de Prostki, powiat d'Ełk, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Ciernie, village de la gmina d'Ełk, powiat d'Ełk, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie